Кореневский сельсовет и Коренёвский сельсовет — названия административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований:

 Белоруссия
 Коренёвский сельсовет — Гродненская область, Сморгонский район.

 Россия
 Кореневский сельсовет — Курская область, Кореневский район.
 Кореневский сельсовет — Нижегородская область, Сокольский район.